German Masters 2011 var en nyupplaga av den professionella rankingturneringen German Masters i snooker (senast spelad 1998) och spelades 2–6 februari 2011 i Berlin Tempodrom i Berlin, Tyskland. Det var första gången på 14 år som Tyskland var värd för en rankingturnering i snooker.

Mark Williams vann sin 18:e rankingtitel efter att ha besegrat Mark Selby med 9–7 i finalen.

Format 
Liksom i de flesta andra rankingturneringar deltog 32 spelare i huvudturneringen, 16 direktkvalificerade och 16 kvalspelare. De 8 lägst rankade kvalificerade spelarna mötte 8 europeiska wild cards. Till skillnad från övriga rankingturneringar avgjordes huvudturneringen under endast fyra dagar, torsdag-söndag (wild card-matcherna spelades på onsdagen). Detta möjliggjordes tack vare att fem spelbord användes inne i Tempodrom-arenan: ett huvudbord i mitten som TV-sändes och fyra omgivande bord. Publiken kunde därmed följa alla matcher samtidigt. Under de två första dagarna genomfördes omgång 1 och 2, därefter avgjordes både kvartsfinaler och semifinaler under lördagen följt av final på söndagen.

Händelser i samband med turneringen 
Ronnie O'Sullivan lämnade återbud till turneringen samma dag som den startade. Därmed fick Dominic Dale en gratisplats i andra omgången.
Världsettan John Higgins vann sin match i första omgången mot Robert Milkins, men fick kort därefter meddelande om att hans fars hälsa kraftigt försämrats. Higgins lämnade då turneringen för att åka hem till Skottland och lämnade därmed walk over i sin match i andra omgången mot Marco Fu. Higgins far avled senare under dagen.
Mark Williams gjorde karriärens 250:e century i sin match i andra omgången mot landsmannen Dominic Dale.

Kval 
Kvalet spelades mellan den 14 och 17 december 2010 i Sheffield, England. Kvalet hade något annorlunda upplägg mot brukligt: i den första omgången möttes spelarna rankade 65–96 och spelarna rankade 33–64. De 32 vinnarna spelade mot varandra i en andra omgång, och i den tredje kvalomgången mötte de 16 segrarna spelarna rankade 17–32. De 16 vinnarna i dessa matcher kvalificerade sig för huvudturneringen. Kvalet avgjordes alltså i 3 omgångar istället för 4.

Wildcardomgång 
De åtta spelarna med lägst ranking som tog sig vidare från kvalet spelade mot åtta wildcards i en extra Wildcardomgång, se huvudturneringen nedan.

Huvudturnering

Final

Referenser

Externa länkar 
World Snooker
snooker.org

2011
Snookersäsongen 2010/2011
2011 i Tyskland
Snookerturneringar i Tyskland